Толстоголовки () — род бабочка из семейства толстоголовок. Голарктический род, включающий 18 видов, распространённых в основном в США.

Описание 
Усики с веретеновидной или почти головчатой булавой. Окраска крыльев жёлто-рыжого цвета. Крылья на верхней стороне никогда не имеют белых пятен или прозрачных участков. Нижняя сторона крыльев окрашена в цвета с преобладанием желтого или охристого тонов со светлыми, почти белыми пятнами. У самцов позади центральной ячейки располагается крупный тёмный андрокониальный штрих со светлым просветом. Род выделяют на основе особенностей копулятивного аппарата.

Систематика 
 Hesperia assiniboia (Lyman, 1892)
 Hesperia attalus (WH Edwards, 1871)
 Hesperia attalus attalus (WH Edwards, 1871)
 Hesperia attalus nigrescens (Gatrelle, 1999)
 Hesperia attalus slossonae (Skinner, 1871) r
 Hesperia caucasica Riabov, 1926
 Hesperia colorado (Scudder, 1874)
 Hesperia colorado colorado (Scudder, 1874)
 Hesperia colorado mattoonorum (McGuire, 1998)
 Hesperia colorado ochracea
 Hesperia colorado oregonia
 Hesperia colorado oroplata
 Hesperia colorado susanae
 Hesperia columbia (Scudder, 1872)
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Hesperia dacotae (Skinner, 1911)
 Hesperia florinda (Butler, 1878)
 Hesperia florinda florinda (Butler, 1878)
 Hesperia florinda rozhkovi Kurentzov, 1970
 Hesperia juba (Scudder, 1872)
 Hesperia leonardus (Harris, 1862)
 Hesperia leonardus leonardus (Harris, 1862)
 Hesperia leonardus montana (Skinner, 1911)
 Hesperia leonardus pawnee (Dodge, 1874))
 Hesperia lindseyi (Holland, 1930)
 Hesperia lindseyi lindseyi (Holland, 1930)
 Hesperia lindseyi eldorado (J Emmel, T Emmel & Matoon, 1998)
 Hesperia lindseyi macneilli (J Emmel, T Emmel & Matoon, 1998)
 Hesperia lindseyi septentrionalis (J Emmel, T Emmel & Matoon, 1998)
 Hesperia meskei WH Edwards, 1877
 Hesperia meskei meskei WH Edwards, 1877
 Hesperia meskei pinocayo (Gatrelle and Minno)
 Hesperia meskei straton (WH Edwards, 1881)
 Hesperia metea Scudder, 1863
 Hesperia metea metea (Scudder, 1864)
 Hesperia metea intermedia (Gatrelle)
 Hesperia metea licinus (Edwards, 1871)
 Hesperia miriamae MacNeill, 1959
 Hesperia miriamae miriamae MacNeill, 1959
 Hesperia miriamae longaevicola (McGuire, 1998)
 Hesperia nabokovi (Bell & Comstock, 1948)
 Hesperia nevada (Scudder, 1874)
 Hesperia nevada nevada (Scudder, 1874)
 Hesperia nevada sierra Austin, J Emmel, T Emmel & Matoon, 1998
 Hesperia ottoe WH Edwards, 1866
 Hesperia pahaska Luessler, 1938
 Hesperia pahaska pahaska Luessler, 1938
 Hesperia pahaska martini (MacNeill, 1964)
 Hesperia pahaska williamsi (Lindsey, 1938)
 Hesperia pawnee Dodge, 1874 
 Hesperia sassacus Harris, 1862
 Hesperia sassacus sassacus Harris, 1862
 Hesperia sassacus manitoboides (J. Fletcher, 1888)
 Hesperia sassacus nantahala (Gatrelle & Grkovich)
 Hesperia uncas WH Edwards, 1863
 Hesperia uncas uncas WH Edwards, 1863 (= ridingsii (Reakirt, 1866))
 Hesperia uncas fulvapella (Austin & McGuire, 1998)
 Hesperia uncas gilberti MacNeill, 1964
 Hesperia uncas giulianii (McGuire, 1998)
 Hesperia uncas grandiosa (Austin & McGuire, 1998)
 Hesperia uncas lasus (WH Edwards, 1881)
 Hesperia uncas macswaini MacNeill, 1964
 Hesperia uncas reeseorum (Austin & McGuire, 1998)
 Hesperia uncas terraclivosa (Austin & McGuire, 1998)
 Hesperia viridis (WH Edwards, 1883)
 Hesperia woodgatei (RC Williams, 1914)

Примечания 

Толстоголовки
Роды чешуекрылых